McCartan ist der Familienname folgender Personen:

 McCartan war ein irischer Clan in Ulster, der Irische Hochkönige stellte

 Edward McCartan (1879–1947), amerikanischer Bildhauer
 Jack McCartan (* 1935), US-amerikanischer Eishockeytorwart und -trainer
 Ryan McCartan (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler